Ołeh Humeniuk (ur. 1970) – ukraiński polityk
 Ołeh Humeniuk (ur. 1983) – ukraiński piłkarz